Marieke ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Marieke ist eine nordfriesische und niederländische Form von Maria (geliebt oder die Wohlgenährte). Der Name kann sich aber auch vom niederdeutschen beziehungsweise niederländischen „Mariechen“ (Meeresperle) ableiten.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Marieke Blase (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Marieke Degen, deutsche Hörfunk- und Wissenschaftsjournalistin
 Marieke Heimburger (* 1972), deutsche Literaturübersetzerin aus dem Englischen und dem Dänischen
 Marieke Kruit (* 1968), Schweizer Politikerin (SP)
 Marieke Oeffinger (* 1979), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin
 Marieke Reimann (* 1987), deutsche Journalistin und Autorin
 Marieke Lucas Rijneveld (* 1991), niederländische Schriftstellerin und Dichterin
 Marieke van der Pol (* 1953), niederländische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Marieke Sanders-Ten Holte (* 1941), niederländische Politikerin
 Marieke Schroeder (* 1970), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Marieke Spaans (* 1972), niederländische Cembalistin
 Marieke Vervoort (1979–2019), belgische Rollstuhlleichtathletin im Behindertensport
 Marieke van der Wal (* 1979), niederländische Handballspielerin
 Marieke Westenenk (* 1987), niederländische Schauspielerin, Sängerin und Model
 Marieke Wijsman (* 1975), niederländische Eisschnellläuferin

Siehe auch 
 Mareike
 Mareke
 Marika

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Niederländischer Personenname